La gazza ladra, opera di Gioachino Rossini (1817)
La gazza ladra, film diretto da Corrado D'Errico (1934)
La gazza ladra, cortometraggio diretto da Giulio Gianini e Emanuele Luzzati (1964)
La gazza ladra, film TV diretto da José Montes-Baquer (1984)